Gabelsbergerstraße

Gailingsweg

Gallienstraße
Jean Louis Gallien (um 1730–1809) war ein aus Paris stammender Goldschmied und Graveur. 1772 war er Gründungsdirektor der Hanauer Zeichenakademie.

Gartenstraße

Gärtnerstraße

Gaußstraße

Geibelstraße
Emanuel Geibel (1815–1884) war ein Lyriker der deutschen Klassik.

Gabelsbergerstraße

Gailingsweg

Gallienstraße

Gartenstraße

Gärtnerstraße

Gaußstraße

Geibelstraße

Geleitstraße

Genossenschaftsstraße

Georg-Busch-Straße
Georg Busch (1862–1943) entstammte der Steinheimer Bildhauerfamilie Busch. Ab 1888 betrieb er in München eine eigene Werkstatt und wurde dort zum kgl. Professor ernannt.

Georg-Wolff-Straße
Georg Wolff (1845–1929) war ab 1870 als Gymnasialprofessor an der Hohen Landesschule in Hanau tätig. Ihm ist die Erforschung der Vor- und Frühgeschichte des Hanauer Raumes zu verdanken.  

Gerhart-Hauptmann-Straße

Gertrud-Steinhauser-Straße

Ginsterweg

Glauburgstraße

Gleiwitzer Straße

Glockenstraße

Gluckstraße

Goethestraße

Goldene Aue

Goldfeldweg

Gottfried-Keller-Straße

Gräbenstraße

Graf-Philipp-Ludwig-Straße

Greifenhagenstraße

Grimmelshausenstraße

Gronauer Straße

Große Dechaneistraße

Grünaustraße

Grüner Weg

Grünewaldstraße

Guldenstraße

Günderodestraße

Gustav-Adolf-Straße

Gustav-Hoch-Straße

Gutenbergstraße

Güterbahnhofstraße

Gutzkowstraße

Literatur 
 Martin Hoppe: Hanauer Straßennamen. Hanau 1991. ISBN 3-87627-426-5